|}

Die Bahnstrecke Schangaösen–Bandar-e Torkaman (offiziell: Internationaler Nord-Süd-Transportkorridor) ist eine eingleisige internationale Bahnstrecke, die die Staaten Kasachstan, Turkmenistan und den Iran verbindet.

Geographische Lage 
Die Strecke bindet im Norden, in Schangaösen, an das Netz der kasachischen Eisenbahn (KTZ) an, wo bis zum Anschluss der Neubaustrecke eine bestehende, aus Beineu kommende Strecke endete. Die Strecke verläuft dann mit unterschiedlichem Abstand, aber parallel, zum Ostufer des Kaspischen Meeres. Sie quert die Grenze zwischen Kasachstan und Turkmenistan, wo sie in Bereket die Transkaspische Eisenbahn kreuzt. Von hier geht es weiter in südwestliche, dann südliche Richtung bis zur turkmenisch-iranischen Grenze. Zwischen dem turkmenischen Akýaýla und dem iranischen Grenzbahnhof Aschk Tappeh überschreitet die Trasse die Staatsgrenze. Kurz vor Bandar-e Torkaman mündet sie in die Transiranische Eisenbahn, die wiederum bis zum Persischen Golf führt.

Technische Parameter 
In Kasachstan und Turkmenistan ist die Strecke in russischer Breitspur (1520 mm) errichtet, im Iran in Normalspur (1435 mm). An der Spurwechselgrenze gibt es Umspuranlagen. Die Strecke ist 925 km lang. Davon entfallen 140 km auf Kasachstan, 700 km auf Turkmenistan und 85 km auf den Iran. Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Kapazität der Strecke beträgt im Güterverkehr 20 Mio. t pro Jahr. In Etrek wird eine Umspuranlage für den Übergang der Güterwagen auf Normalspur betrieben.

Geschichte 
Der Bau der Strecke war vom steigenden Bedarf des Schienengüterverkehrs nach direkten Verbindungen zwischen den beteiligten Staaten verursacht. Damit war er indirekt auch ein Produkt sich verlagernder Verkehrsströme nach dem Zerfall der Sowjetunion im Bereich der dadurch entstandenen neuen Staaten östlich des Kaspischen Meeres. Der Bau der Strecke wurde 2007 beschlossen, Baubeginn war 2009. Die Kosten wurden mit 620 Millionen US-Dollar veranschlagt. Finanziert wurde der Bau gemeinsam von den drei beteiligten Staaten und der Asiatischen Entwicklungsbank.

Der nördliche Abschnitt zwischen Schangaösen und Bereket wurde im Mai 2013 eingeweiht. Die Eröffnung des normalspurigen, iranischen Abschnitts erfolgte noch im gleichen Monat. Am 3. Dezember 2014 wurde auch der Abschnitt von Bereket bis zur iranischen Grenze in Betrieb genommen.

Weblinks 
 Iran–Turkmenistan–Kazakhstan rail link inaugurated. In: Railway Gazette International vom 4. Dezember 2014; abgerufen am 28. Mai 2022
 North-South Transnational Corridor. In: Railway Technology vom 25. März 2014; abgerufen am 28. Mai 2022
 Open Railway Map; abgerufen am 28. Mai 2022

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kasachstan
Bahnstrecke in Turkmenistan
Bahnstrecke im Iran
Internationale Bahnstrecke
Spurweite 1435 mm
Spurweite 1520 mm